Juradó – comune della Colombia

Antonio de Torres Jurado – liutaio
Damien Jurado – musicista
João Almeida Jurado – calciatore
José Manuel Jurado – calciatore spagnolo
Juan Gómez-Jurado – scrittore
Katy Jurado – attrice messicana
Rocío Jurado – cantante spagnola